In the Blood (Daredevil), de vierde aflevering van de televisieserie Daredevil
In the Blood (John Mayer), een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter John Mayer uit 2017
In the Blood (Londonbeat), een album van de Brits-Amerikaanse band Londonbeat uit 1990
In the Blood (1988), een Hongkongse film uit 1988 geregisseerd door Corey Yuen
In the Blood (2014), een Britse film uit 2014 geregisseerd door John Stockwell